Miejscowości w USA:
 Ukiah – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mendocino
 Ukiah – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Umatilla